Брера ():

 Брера — квартал Мілана в міській зоні 1.
 Брера — головна вулиця кварталу Брера в Мілані.
 Брера — одна з найбільших галерей Мілана.
 Паоло Брера (*1949) — італійський письменник та журналіст.

Див. також 
 Академія Брери — державний ВНЗ у Мілані, заснований 1776 Марією-Терезою з роду Габсбургів.
 Alfa Romeo Brera — спортивний автомобіль, що випускається автомобільною компанією «Alfa Romeo» з 2005 року до 2010.